Америка́нська ніч () може значити:

 «Американська ніч» — роман Кристофера Франка 1972 року.
 «Американська ніч» — фільм Франсуа Трюффо 1973 року.